Pennacchio ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Pennacchio (1933–2001), italienischer Skispringer
 Piero Pennacchio, italienischer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Rocco Pennacchio (* 1963), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Fermo
 Salvatore Pennacchio (* 1952), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Montemarano und Diplomat des Heiligen Stuhls

Pennacchio steht für folgende Unternehmen:
 Vettura Lucciola Pennacchio, italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Pennacchi